On The Road steht für:

 On The Road, Originaltitel von Jack Kerouacs Roman Unterwegs (1957)
 On The Road, Konzertalbum der Band Traffic (Band)#Livealben (1973)
 On the Road – Unterwegs, Romanverfilmung von Walter Salles (2012)